Le championnat du monde de squash féminin 2000 se déroule à Édimbourg du 11 novembre au 17 novembre 2000. Carol Owens remporte le titre en battant Leilani Joyce en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes 
 Cassie Campion n'a pas pu défendre son titre pour cause de blessure.
 La nouvelle championne Carol Owens changea de nationalité l'année suivante.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

2000
Squash féminin
Squash féminin 2000
Événement sportif à Édimbourg
Monde féminin 2000
Sport en Écosse en 2000
Sport en novembre 2000
Squash en 2000